Бояровка — название населённых пунктов:

Россия 
 Бояровка — село в Домбаровском районе Оренбургской области.
 Бояровка — село в Башмаковском районе Пензенской области.
 Бояровка — село в Каа-Хемском районе Тывы.

Украина 
 Бояровка — село в Козелецком районе Черниговской области.